Витольд Иосифович Баньковский (9 ноября 1864 — 28 февраля 1942) — политик, депутат  Государственной думы IV созыва от Виленской губернии, мэр Вильнюса.

Биография 
Потомственный польский дворянин Гродненской губернии. Сын Иосифа Баньковского и Стефании в девичестве Василевской. Выпускник минского реального училища. Поступил в Ново-Александрийский сельскохозяйственный институт, но был из него исключён, и курс не окончил. В 1885 году призван ополченцем. С 1905 стал гласным Виленской городской думы, участник работы многих думских комиссий. Владел в Вильно домом оценочной стоимостью 27 600 рублей.

20 октября 1912 года был избран в Государственную думу IV созыва от Первого съезда городских избирателей. Вошёл в состав Белорусско-литовско-польской группы. Состоял членом многих думских комиссий: «по исполнению государственной росписи доходов и расходов», «по городским делам», «о народном здравии», «по рабочему вопросу», «по делам православной церкви», «финансовой комиссии», «для рассмотрения законопроекта о преобразовании полиции в империи», «для выработки законопроекта о печати», «бюджетной комиссии», «по судебным реформам», «по направлению законодатательных предположений», «о торговле и промышленности».

В марте 1917 года стал членом бюро Совета представителей национальностей Государственной Думы.

В 1918 года вернулся в Вильно, где активно включился в общественную и административную работу. В 1919—1927 годах служил вильнюсским мэром. Он участвовал в качестве эксперта в переговорах в Риге, посвященных восточной границе Республики Польша. 8 января 1922 года он был избран депутатом Виленского сейма от Вильнюсского района. Он представлял в нём политические силы, выступавшие за полную инкорпорацию Срединной Литвы в состав Польши. В новом парламенте он стал главой национального клуба ZSiUN. В марте 1922 года избран делегатом Законодательного сейма Польши от Вильнюса, но вскоре отказался от мандата.

Семья 
 Жена — Стефания урождённая Корейво (Koreywo).
 Дочь — Ядвига в замужестве Грабовецкая (1897—1990), муж  Александр Грабовёцкий (Grabowiecki).
 Дочь — Янина Баньковская (Bańkowska) (1897—1962).

Награды 
 2 мая 1923 — Командорский крест ордена Возрождения Польши.

Литература 
 Николаев А. Б. Баньковский, Витольд Иосифович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 35-36.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвёртый созыв. М., 1913. c. 16.
 Четвертая Государственная дума. Портреты и биографии. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1913.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913. Табл. 41.
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polsky w Parlamente Rosyjskim, 1906-1917: Slownik biograficzny. Warzawa, 2001.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Д. 49.

Примечания 

Группа Западных окраин
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Гласные Виленской городской думы
Выпускники Минского реального училища